Gąsiorowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Gąsiorowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Legionowo, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Ostrów Mazowiecka, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Pułtusk, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Gąsiorowo, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Działdowo, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Olecko, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Gąsiorowo, condado de Olsztyn, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).